Španělská republika může být:
 První Španělská republika (1868–1874)
 Druhá Španělská republika (1931–1939)